Allie DiMeco – attrice statunitense
 Éric Di Meco – calciatore e politico francese
 Marco Di Meco – musicista italiano

Pagine correlate 
Meco